Johannes Kirisits (né le  à Sankt Veit an der Glan en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2001, il débute en senior avec son club formateur du EC Klagenfurt AC. L'équipe remporte le championnat d'Autriche 2004. Il ajoute à son palmarès un deuxième titre national en 2009.

Carrière internationale 
Il représente l'Autriche au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe à son premier championnat du monde senior en 2010.

Trophées et honneurs personnels

EBEL 
2007-2008 : nommé recrue de la saison.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||17 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||24 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||43 ||2 ||5 ||7 ||24 ||8 ||0 ||0 ||0 ||2
|-  
|2005-2006 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||42 ||0 ||0 ||0 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||54 ||0 ||7 ||7 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||40 ||1 ||3 ||4 ||16 || 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2008-2009 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||52 ||6 ||14 ||17 ||54 || 17|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
|2009-2010 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||53 ||3 ||22 ||25 ||83 || 7|| 0|| 4|| 4|| 12
|-
|2010-2011 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 54|| 1|| 13|| 14|| 46|| 16|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
|2011-2012 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 38|| 0|| 10|| 10|| 69|| 13|| 4|| 4|| 8|| 12
|-
|2012-2013 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||46 ||2 ||14 ||16 ||77 ||15 ||0 ||5 ||5 ||14
|-
|2014-2015 || EHC Althofen || Autriche D4 ||12 ||7 ||18 ||25 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || EHC Althofen || Autriche D4 ||13 ||3 ||10 ||13 ||34 ||2 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2016-2017 || EHC Althofen || Autriche D4 ||10 ||1 ||6 ||7 ||8 ||8 ||0 ||5 ||5 ||2
|-
|2017-2018 || EHC Althofen || Autriche D4 ||11 ||3 ||9 ||12 ||8 ||6 ||1 ||5 ||6 ||2
|-
|2018-2019 || EHC Althofen || Autriche D4 ||14 ||5 ||7 ||12 ||16 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2019-2020 || EHC Althofen || Autriche D4 ||8 ||2 ||6 ||8 ||6 ||4 ||0 ||2 ||2 ||6
|-

Notes et références 

Naissance en novembre 1985
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur du EC Klagenfurt AC
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Sankt Veit an der Glan